Сент-Андре-дез-О — коммуна во Франции, департамент Атлантическая Луара
 Сент-Андре-дез-О — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор